Stavjanik ist der Familienname folgender Personen:

 Edd Stavjanik (1927–2008), österreichischer Schauspieler
 Fanny Stavjanik (* 1966), österreichische Schauspielerin